Argon (Aude), municipi del departament de l'Aude a la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló
 Argon o Arakáno, personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien, la Terra Mitjana
 Argon o Sargonnas, déu del Mal a l'univers fictici de Dragonlance